Julie Bishop (actrice), een Amerikaanse actrice
Julie Bishop (politicus), een Australisch politicus